

Sigle 
 World Students Connection – WSC Italia Global Leaders- Simulazioni Diplomatiche alle Nazioni Unite (ONU)
 World Scout Conference – Conferenza Scout Mondiale dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout
 World Sportscar Championship – Campionato Mondiale Sportprototipi

Altro 
 WSC – targa automobilistica di Sochaczew (Polonia)